El Masters de Cincinnati 2010, fou la 109a edició de la competició tennística jugada sobre pista dura al Lindner Family Tennis Center de Mason, prop de Cincinnati, Ohio, Estats Units. En categoria femenina estava inclosa dins els Premier Tournaments de la WTA i es va disputar entre el 7 i el 15 d'agost de 2010 amb el nom de Western & Southern Financial Group Women's Open 2010. En categoria masculina estava inclosa dins de les sèries 1000 de l'ATP i es va disputar entre el 14 i el 22 d'agost de 2010 amb el nom de Western & Southern Financial Group Masters 2010.

La belga Kim Clijsters va aconseguir el tercer títol de la temporada mentre la russa Maria Kirilenko va aconseguir el seu segon títol de dobles de l'any, i en dues setmanes consecutives. El suís Roger Federer va aconseguir el seu quart títol a Cincinnati defensant l'aconseguit en l'edició anterior, i també el seu 17 masters. Els germans Bob Bryan i Mike Bryan van aconseguir el seu segon títol en dues setmanes consecutives, quart masters i vuitè títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre doble masculí 
 Quadre doble femení 

2010
ATP World Tour 2010
WTA Tour 2010